Учреждение среднего образования (учреждение вторичного образования; средняя школа; ) — учреждение, которое предоставляет среднее образование, а также обычно включает в себя здание, в котором это происходит. Некоторые средние школы предоставляют как неполное среднее образование (в возрасте от 11 до 14 лет), так и полное среднее образование (в возрасте от 14 до 18 лет),  уровни 2 и 3 по шкале , но они также могут предоставляться в отдельных школах, как в американской системе среднего и . В Великобритании в большинстве государственных и частных школ обучаются ученики в возрасте 11—16 или 11—18 лет. В некоторые элитные частные школы Великобритании, то есть общественные школы, принимаются ученики в возрасте от 13 до 18 лет.

Средние школы являются продолжением начальных школ и готовят к профессиональному или . Посещение, как правило, является обязательным для учащихся до 16 лет. Организации, здания и терминология в каждой стране более или менее уникальны.

Уровни образования 
В шкале образования  2011 года уровни 2 и 3 соответствуют среднему образованию, а именно:
 Неполное среднее образование — первый этап среднего образования, основанный на начальном образовании, как правило, с более предметно-ориентированной учебной программой. Возраст учащихся обычно 12—16 лет.
 Полное среднее образование — второй этап среднего образования и заключительный этап формального образования для учащихся, как правило, в возрасте 16–18 лет, подготовка к высшему/взрослому образованию или приобретение навыков, необходимых для трудоустройства. Обычно с увеличенным набором тематических вариантов и потоков.

Терминология: описания когорт 
В англоязычном мире для описания возраста ребёнка широко используются три системы. Во-первых, это «эквивалентные возрасты»; тогда страны, которые основывают свои системы образования на «английской модели», используют один из двух методов для определения годовой группы, в то время как страны, которые основывают свои системы на «американской модели », называют свои годовые группы «классами». Ирландская модель структурирована аналогично английской модели, но имеет существенные отличия в плане наименований. Эта терминология распространена в научной литературе.

Правовые рамки 
Школы существуют в строгих правовых рамках, где они могут быть подотчётны церкви, государству через местные органы власти и заинтересованным сторонам. В Англии (и в других частях Соединённого Королевства) существует шесть основных типов школ, финансируемых государством, работающих параллельно с частным сектором. Государство заинтересовано в обеспечении безопасности во всех школах. Все финансируемые государством школы в Англии по закону обязаны иметь веб-сайт, на котором они должны публиковать подробную информацию об управлении, финансах, целях учебной программы и политике защиты персонала и учеников в соответствии с «Положением о школьной информации (Англия) (поправка) 2012 и 2016 годов».  следит за этим.

См. также 
 Детский сад
 Среднее образование
 Высшее образование

Примечания

Ссылки 
 Australian CensusAtSchool (Australia)
 Canadian Education Statistics Council (CESC) (United States)
 Office for National Statistics (ONS) (United Kingdom)
 BB103_Area_Guidelines_for_Mainstream_Schools (2014) UK 
 National Center for Education Statistics (NCES) (United States)
 OECD Standardised designs (2011)

Средние учебные заведения
Школьная терминология
Типы школ
Уровни образования
Средние школы